Drużynowe mistrzostwa Polski w tenisie – coroczne drużynowe zawody tenisowe, których celem jest wyłonienie mistrzów Polski w wieku powyżej 18 lat w kategorii mężczyzn oraz kobiet. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Tenisowy.

Historia 
Pierwsze rozgrywki o drużynowe mistrzostwo Polski zostały rozegrane w 1927 roku. Zwycięzcami zostali wtedy tenisiści Łódzkiego KLT.

W latach 1939–1945 zawody się nie odbywały.

W 1958 roku zdobywców trzeciego miejsca wskazało losowanie – brązowy medal przypadł zawodnikom katowickiego Górnika.

Począwszy od 1992 roku odbywają się osobne rozgrywki w kategorii kobiet i mężczyzn, najczęściej w zbliżonych terminach i odmiennych lokalizacjach. Wyjątkiem był 1992 rok, kiedy nie zorganizowano jednego turnieju, ale przeprowadzono zmagania w postaci ligi.

Konfrontacja między dwoma drużynami jest rozstrzygana na podstawie meczów w grze pojedynczej i podwójnej. W zależności od edycji występują różnice w liczbie przeprowadzanych spotkań.

Od 2022 roku o tytuł walczą wspólnie kobiety i mężczyźni, a mistrzostwa prowadzone są w formie ligi. Najwyższa klasa rozgrywkowa nazywana jest Superligą.

Edycje 
Od 1992 do 2020 roku rozgrywane były osobne zawody dla kobiet i mężczyzn. Do 2020 roku rozegrano 87 edycji.

Medaliści

Zobacz też 
 narodowe mistrzostwa Polski w tenisie
 międzynarodowe mistrzostwa Polski w tenisie
 mistrzostwa Polski juniorów w tenisie
 halowe mistrzostwa Polski w tenisie
 halowe mistrzostwa Polski juniorów w tenisie
 drużynowe mistrzostwa Polski juniorów w tenisie

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Polski w tenisie
tenis
Drużynowe turnieje tenisowe